Casoli ima više značenja:
 Casoli, Chieti
 Casoli, Lucca
 Casoli, Teramo